Dessoir est un patronyme. Plusieurs personnes notables portent ce patronyme :
 Ferdinand Dessoir (1836-1892), acteur allemand
 Ludwig Dessoir (1810-1874), acteur allemand
 Max Dessoir (1867-1947), philosophe allemand et théoricien de l'esthétique

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme